Knipperdolling bezeichnet:
 ein ehemaliges Automobil, siehe Dürkopp
 eine ehemalige Stattzeitung in Münster (Westfalen), siehe Knipperdolling (Zeitschrift)

Knipperdolling ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd Knipperdolling (um 1495–1536), Täufer, Bürgermeister von Münster (Westfalen)